084  – codice che designa l'Osservatorio di Pulkovo, in Russia